De Bruyne ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur De Bruyne (1912–1992), belgischer Historiker
 Constant De Bruyne (1876–1915), belgischer Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Fred De Bruyne (1930–1994), belgischer Radsportler und Sportjournalist
 Kevin De Bruyne (* 1991), belgischer Fußballspieler
 Kris De Bruyne (1950–2021), belgischer Sänger

De Bruyne bezeichnet:

 De Bruyne Motor, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bruyn
 Bruin

en:De Bruyne
fr:De Bruyne